Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2015/2016 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (2 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - Korona Kielce
 I liga - brak
 II liga - brak
 III liga, gr. VII - Korona II Kielce, Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, Spartakus Daleszyce, Czarni Połaniec, Łysica Bodzentyn, Sparta Kazimierza Wielka

Rozgrywki regionalne

IV liga 

||rowspan=12|

Klasa Okręgowa

Klasa A

grupa świętokrzyska I

grupa świętokrzyska II

Klasa B

grupa świętokrzyska I

grupa świętokrzyska II

grupa świętokrzyska III

Bibliografia 

90 minut

Sport w województwie świętokrzyskim